Die Enduro-Weltmeisterschaft 2018 war die 29. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Nachdem in der Vorsaison die Anzahl der Meisterschaften auf lediglich zwei reduziert wurde, kehrte man in dieser Saison wieder zu drei Meisterschaften Enduro 1 (bis 250 cm³ Zwei- und Viertakt), Enduro 2: (über 250 cm³ bis 450 cm³ Viertakt) und Enduro 3 (über 250 cm³ Zweitakt und über 450 cm³ Viertakt) sowie zusätzlich EnduroGP, als Meisterschaft aller Klassen zurück. In der Juniorenwertung erfolgt ab 2018 die Wertung in den beiden Klassen Junior 1 (bis 250 cm³ Zwei- und Viertakt) und Junior 2 (über 250 cm³ Zwei- und Viertakt), das Alterslimit liegt bei 23 Jahren. Für die Fahrerwertung zählen nur die besten 10 Ergebnisse, der beste Fahrer aus diesen beiden Klassen wird Juniorenweltmeister. Für die Enduro Youth-Wertung beträgt das Hubraumlimit 125 cm³ und das Alterslimit 21 Jahre, für die Fahrerwertung zählen die besten 8 Ergebnisse.

Zum ersten Mal war ein hard enduro im Rennkalender enthalten: „The Wall“ in Italien war der 5. Saisonlauf.

Rennkalender
Es wurden insgesamt acht WM-Läufe durchgeführt.

Enduro 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 3

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro GP

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Junior 1

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Junior 2

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Meisterschaftswertung

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerin

Rennergebnis und Fahrerwertung

Weblinks 
 baboons.de - Enduro WM
 endurogp.org
 fim-live.com - Enduro

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2018